Альбе́р Кюни́ (16 мая 1869 — 21 марта 1947) — французский лингвист, известный благодаря трудам по сопоставлению индоевропейских и семитских языков и вкладу в ларингальную теорию.

Был учеником французского индоевропеиста Антуана Мейе. С 1910 до формального ухода на пенсию в 1937 был преподавателем латыни и сравнительной грамматики в Университете Бордо. Однако он продолжал преподавать в университете санскрит вплоть до самой смерти. Трактовал Фестский диск как египетское письмо. Был членом-корреспондентом Академии надписей и изящной словесности (Académie des inscriptions et belles-lettres). 

Эмиль Бенвенист описывает роль Кюни в развитии ларингальной теории следующими словами:

Некоторые работы Кюни 
 1914. «Notes de phonétique historique. Indo-européen et sémitique.» Revue de phonétique 2:101-132.
 1924. Études prégrammaticales sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques. Paris: Champion.
 1924, co-authored with Michel Féghali. Du genre grammatical en sémitique. Paris: Geuthner.
 1943. Recherches sur le vocalisme, le consonantisme et la formation des racines en « nostratique „, ancêtre de l’indo-européen et du chamito-sémitique. Paris: Adrien Maisonneuve.
 1946. Invitation à l'étude comparative des langues indo-européennes et des langues chamito-sémitiques. Bordeaux: Brière.

См. также 

 Ларингальная теория

Примечания

Литература 
 Faral, Edmond. 1947. “Éloge funèbre de M. Albert Cuny.» Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 91.2, 277—279.

Лингвисты Франции
Индоевропеисты
Члены французской Академии надписей и изящной словесности